

Patronymes 
 Fatima Whitbread (1961-), athlète britannique
 Samuel Whitbread (1720-1796), fondateur de la société Whitbread
 Thomas Whitbread (1618-1679), jésuite anglais, mort martyr (bienheureux)

Divers 
 L'entreprise Whitbread qui possède diverses chaînes d'hôtels et de restaurants
 Whitbread Round the World Race, ancien nom de la Volvo Ocean Race, course autour du monde en équipage en monocoques avec escales.
 Le prix littéraire 'Whitbread', ancien nom du Prix Costa